Skład kazachskiej grupy kolarskiej Team Astana na rok 2008.

 Assan Bazajew 
 Janez Brajkovič 
 Antonio Colom 
 Alberto Contador 
 Koen De Koert 
 Thomas Frei 
 Władimir Gusiew 
 René Haselbacher 
 Chris Horner 
 Maksim Iglinski 
 Siergiej Iwanow 
 Benoît Joachim 
 Aaron Kemps 
 Roman Kirelew 
 Andreas Klöden 
 Berik Kupeszow 
 Levi Leipheimer 
 Julien Mazet 
 Andriej Mizurow 
 Steve Morabito 
 Dmitrij Murawjow 
 Daniel Navarro 
 Benjamín Noval 
 Sérgio Paulinho 
 Grégory Rast 
 Jose Luis Rubiera 
 Michael Schar 
 Tomas Vaitkus 
 Siergiej Jakowlew 
 Andriej Ziejc 

Kazachskie zawodowe grupy kolarskie
2008 w kolarstwie